Strohhäcker ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Strohhäcker (* 1959), deutscher Organist
 Ulrich Strohhäcker (* 1947), deutscher Leichtathlet